Leofwine, parfois francisé en Léofwine, est un nom vieil-anglais composé des éléments  « cher, bien-aimé » et  « ami ».

  (fl. 953-971) est évêque de Lindsey et évêque de Dorchester dans la deuxième moitié du .
 Leofwine (mort vers 1023) est ealdorman en Mercie de 994 environ à sa mort.
 Leofwine Godwinson (mort en 1066) est un comte de la maison de Godwin tué à la bataille d'Hastings.
 Leofwine (mort après 1070) est évêque de Lichfield de 1053 à 1070.

Anthroponyme anglo-saxon